Osoby o tym nazwisku:
 Adam Kuć – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm
 Dariusz Kuć – polski lekkoatleta
 Ryszard Kuć – polski polityk, urzędnik samorządowy, menedżer